Lützow-Kaserne ist der Name von Kasernen in 

 Aachen, Nordrhein-Westfalen, siehe Lützow-Kaserne (Aachen)
 Münster-Handorf, Nordrhein-Westfalen, siehe Lützow-Kaserne (Münster)
 Schwanewede, Landkreis Osterholz, Niedersachsen, siehe Lützow-Kaserne (Schwanewede)